El título Arthur puede referirse a:

Lugares 

Canadá 
 Arthur (distrito electoral)
 Arthur (Ontario)

Nueva Zelanda 
Arthur's Pass

Estados Unidos
Arthur (California)
Arthur (Illinois)
Arthur (Iowa)
Arthur (Nebraska)
Arthur (North Dakota)
Arthur (Wisconsin)
Condado de Arthur (Nebraska)

Televisión y película 

 Arthur (película). 
 Arthur 2: On the Rocks, segunda parte de la anterior.
 Arthur (película de 2011), versión de la primera.
 Arthur (serie animada).

Otros 
 Arthur Melo, futbolista brasileño.
 Arthur Clifton, compositor.
 Arthur Leclerc, piloto de automovilismo monegasco.
 Arthur (perro).